Zwartwerken
ZwartWerk, Belgisch hiphopkwartet